Deux Pièces op. 113 pour piano de Mel Bonis (1922) ;
 Deux pièces pour flûte et piano d'André Caplet (1897) ; 
 Deux pièces op. 11 pour octuor à cordes de Dmitri Chostakovitch (1924-1925) ;
Deux Pièces en trio op. 80 pour flûte, harpe et violoncelle  de Joseph Jongen (1925) ;
Deux pièces pour clavecin de Maurice Ohana (1982-1983) ;
 Deux pièces pour quintette à vent de Guy Ropartz (1924) ;
Deux Pièces caractéristiques op. 13 pour piano à quatre mains de Ludwig Schuncke (1834) ;
 Deux pièces op. 5 pour alto et piano de Louis Vierne (1895) ;
 Deux pièces de clavecin de Sergei Zagny (2002).